Lastra puede referirse a:
 Lastra, palabra de origen latino que significa piedra plana.
 Lastra (Baleira), parroquia y una aldea española del municipio de Baleira, en la provincia de Lugo, Galicia.
 Lastra (Buenos Aires), del Partido de General La Madrid, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Lastra a Signa, localidad italiana de la provincia de Florencia , región de Toscana.